Ahmed Dlimi (1931-1983), général marocain
 Ahmed Dlimi (1930-1957), militant nationaliste marocain
 Ghailani Dlimi (1952-), haut fonctionnaire marocain
 Habib Dlimi (1950-), lutteur professionnel tunisien